ČZ 250 může být:

 ČZ 250 Tourist – motocykl vyráběný v letech 1936–1939
 ČZ 250 Sport – motocykl vyráběný v letech 1937–1946
 ČZ 250 typ 455 – motocykl vyráběný v letech 1961–1965
 ČZ 250 typ 475 – motocykl vyráběný v letech 1961–1965
 ČZ 250 typ 471 – motocykl vyráběný v letech 1974–1978